Rutllant steht für:
 Federico Rutllant Alcina (1904–1971), chilenischer Astronom
 (2518) Rutllant, Asteroid des inneren Hauptgürtels.